

Городские населённые пункты 
 Город Пустошка —  6300 человек (I. 1989 г.), 6300 человек (1994 год), 5800 человек (I. 2002 г.), 5509 человек (X.2002 г.), 4619 человек (X. 2010 г.), 4385 человек (I. 2013 г.) —  городское поселение «Пустошка».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список сельских населённых пунктов Пустошкинского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 

Пустошкинского